Bernard Parent :
Bernard Parent (1927-1993), homme politique canadien.
Bernie Parent (1945-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.